Leadtek Research, Inc. - założona w 1986 roku tajwańska firma zajmująca się głównie projektowaniem, produkcją kart graficznych z procesorami graficznymi firmy nVidia i kart telewizyjnych do komputera, również na magistrali USB.

Producenci sprzętu komputerowego